Georges Duval (1772-1853), dramaturge français ;
 Georges Duval (1847-1919), journaliste et dramaturge français ;
 Georges Duval (1851-1916), architecte et dessinateur de billets de banque ;
 Georges Duval (1920-1993), architecte français.